« Evans » est un nom de famille ou un prénom, anglicisé, d'origine galloise et particulièrement de Swansea, signifiant « fils de Evan », le nom Evan étant lui-même un dérivé de « Ifan », qui signifie  (Jean).

Personnalités

Nom de famille 

 Aja Evans (1988-), bobeuse américaine ;
 Alana Evans (1976-), actrice de film X américain ;
 Alexander Evans (1997-), coureur cycliste australien ;
  (2016-2018), bébé de Liverpool, atteint d'une maladie dégénérative, mort par euthanasie passive à la suite d'un refus de la justice britannique d'accepter son transfert dans un hôpital de soins palliatifs en Italie ;
 Alice Evans (1974-), actrice britannique ;
 Art Evans (1942-), acteur américain ;
 Arthur Humble Evans (1855-1943), ornithologue britannique ;
 Arthur John Evans (1851-1941), archéologue britannique ;
 Ashley Evans (1989-), footballeur gallois ;
 Barry Evans (1943–1997), acteur anglais ;
 Barry Evans (1962-), joueur de rugby britannique ;
 
 Billy Evans (1932-2020), joueur américain de basket-ball ;
 Blair Evans (1991-), nageuse australienne ;
 
 Brian Evans (1973-), joueur de basket-ball américain ;
 Bryn Evans (1984-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Cadel Evans (1977-), coureur cycliste australien ;
 Cameron Evans (1984-), coureur cycliste canadien ;
 
 Ceri Evans (1963-), footballeur international néo-zélandais ;
 Ched Evans (1988-), footballeur gallois ;
 Claire L. Evans (1985-), musicienne et essayiste américaine ;
 
 , chanteur britannique ;
  ;
 Dale Evans (1912-2001), écrivaine, actrice et chanteuse américaine ;
 
 Dave Evans (1952-), chanteur australien, membre du groupe AC/DC ;
 
 David Howell Evans (1961-), guitariste du groupe irlandais U2 ;
 David M. Evans (1962-), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain ;
 Dawn Evans (1989-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Demi Evans (1960?-), chanteuse de soul ;
 Derrick Evans (1985-), homme politique américain ;
 Diana Evans (1971-), écrivaine américaine ;
 Donald Evans (1946-), homme politique américain ;
 Donald Leroy Evans (1957-1999), tueur en série américain
 Ean Evans (1960-2009), musicien américain ;
 Eddie Evans (1964-), joueur de rugby à XV canadien ;
 Edward Evan Evans-Pritchard (1902-1973), anthropologue britannique ;
 Edward Benjamin Evans (1846-1922), écrivant philatéliste, collectionneur et major de l'armée britannique ;
 
 Elfyn Evans (1988-), pilote de rallye gallois ;
 Eric Evans (1921-1991), joueur de rugby à XV, international anglais ;
 Estelle Evans (1906-1985), actrice américaine d'origine bahamienne ;
 Faith Evans (1973-), chanteuse de RnB et de soul américaine ;
 
 Frederick H. Evans (1853-1943), photographe anglais ;
 Garan Evans (1973-), joueur de rugby à XV gallois ;
 
 Gavin Evans (1984-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Gene Evans (1922-1998), acteur américain ;
 
 Geraint Evans (1922-1992), chanteur d'opéra britannique ;
  (1835-1935), vétérinaire britannique ;
 Griffith C. Evans (1887-1973), mathématicien américain.
 Gwynfor Evans (1912-2005), homme politique gallois ;
 Gwynne Evans (1880-1965), nageur et joueur de water-polo américain ;
 Howard Ensign Evans (1919-2002), entomologiste américain ;
 Hubert Reginald Evans (1892-1986), auteur canadien ;
 Hywel Evans (1945-), patineur artistique britannique ;
 Ian Evans (1984-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Ieuan Evans (1964-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Indiana Evans (1990-), actrice australienne ;
  ;
 Jake Evans (1996-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 James Allan Stewart Evans (1931-), historien canadien ;
 Janet Evans (1971-), sportive américaine ;
 Jim Evans (1980-), joueur de rugby à XV anglais ;
 Joan Evans (1893–1977), historienne britannique de l’art médiéval ;
 Joan Evans (1934-), actrice américaine ;
 Joe Evans (1996-), coureur cycliste britannique ;
  ;
 Jon Evans (1973-), écrivain et journaliste canadien, auteur de roman policier ;
 Kyle Evans (1993-), coureur cycliste anglais, spécialiste du BMX ;
 Lane Evans (1951-2014), homme politique américain ;
  (1983-), chanteuse américaine ;
 Larry Evans (1932-2010), joueur d'échecs américain ;
 
  (v. 1700-1756), géographe américain ;
 Lewis Evans (1986-), chanteur anglo-français, membre du groupe The Lanskies ;
 
 Lisa Evans (1992-), footballeuse écossaise ;
 
 Luther Evans (1902-1981), homme politique américain, directeur général de l'UNESCO ;
 Lyn Evans (1945-), scientifique gallois ;
 Madge Evans (1909-1981), actrice américaine ;
 Marc Evans (1963-), réalisateur et scénariste britannique ;
  (1963-), homme d'affaires britannique ;
 Mari Evans (1919-2017), poète, écrivaine et dramaturge afro-américaine ;
  ; 
 Matthew Evans, baron Evans de Temple Guiting  (1941-2016), homme politique britannique ;
  ; 
 Merlyn Oliver Evans (1910-1973), peintre et graphiste gallois ; 
 Michael Evans (1951-2011), ecclésiastique anglais ;
 
 Neah Evans (1990-), coureuse cycliste britannique ;
 Nicholas Evans (1950-2022), journaliste, écrivain et scénariste britannique ;
  ;
 Oliver Evans (1755-1819), inventeur américain ;
 Peggy Evans (1921-2015), actrice britannique ;
 Penelope Evans (1959-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
 
 
 Ray Evans (1915-2007), compositeur américain ;
 Rashad Evans (1979-), champion de combat libre de Ultimate Fighting Championship américain ;
 Reanne Evans (1985-), joueuse de snooker anglaise ;
 Reg Evans (1928-2009), acteur britannique ;
 Rex Evans (1903-1969), acteur britannique ;
 Rhys Evans (1982-), footballeur anglais ;
 
 Robley D. Evans (1846-1912), contre-amiral américain ;
  ;
 Rod Evans (1947-), musicien britannique ;
 Rudulph Evans (1878-1960), sculpteur américain ;
 Samuel Evans (?-1824), officier de marine ;
 Sara Evans (1971-), chanteuse et parolière américaine ;
 Shaun Evans (1980-), acteur britannique ;
 Sonia Evans (1970-), chanteuse britannique ;
 Stump Evans (1904-1928), saxophoniste de jazz américains ;
 Stuart Lewis-Evans (1930-1958), pilote automobile britannique ;
 Suzanne Evans (1965-), femme politique britannique ;
 Ted Evans (1952-), basketteur américain ;
 Terrence Evans (1944-2015), acteur américain ;
 Terry Evans (1982-), joueur américain de baseball ;
 Trefor Evans (1947-), joueur de rugby à XV gallois ;
 Thomas W. Evans (1823-1897), médecin et dentiste américain ;
 
 Troy Evans (1948-), acteur américain ;
 Tyreke Evans (1989-), basketteur américain ;
 Walker Evans (1903-1975), photographe américain ;
 Walter Evans-Wentz (1878-1965-), anthropologue et écrivain américain, pionnier des études sur le bouddhisme tibétain ;
 William Davies Evans (1790-1872), joueur d'échecs gallois ;
  (1825-1897), homme politique américain ;
 William Harry Evans (1876-1956), entomologiste britannique.

Pseudonyme 

 Alan Evans, pseudonyme d'Alan Stoker (1930-2006), un romancier britannique de littérature populaire ;
 Dixie Evans, pseudonyme de Mary Lee Evans (1926-2013), une danseuse burlesque américaine ;
 Gil Evans (1912-1988), compositeur, arrangeur, chef d'orchestre et pianiste américain d'origine canadienne ;
 Muriel Evans, née Muriel Adele Evanson (1910-2000), une actrice américaine.

Personnages de fiction 
 Charles Evans est un personnage appartenant à l'univers de Star Trek.
 Sharpay Evans est un personnage fictif de la comédie musicale High School Musical
 Ryan Evans est un personnage fictif de la comédie musicale High School Musical
 Lily Evans est un personnage appartenant à l'univers de Harry Potter

Toponymes 

 Cap Evans, un cap de l'île de Ross ;

 Lac Evans, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec ;

 Evans Island, une île de l'Alaska ;
 Evans (Californie) ;
 Evans Place (Californie) ;
 Evans Creek, un affluent du cours d'eau Peters Creek, en Californie ;
 Evans, une ville du Colorado ;
 Evans, une ville de Géorgie ;
 Evans County (Georgie) ;
 Evans, une ville de New York ;
 Evans Mills (New York) ;
 Evans City (Pennsylvanie) ;
 Evans (Virginie de l'Ouest) ;
 Mount Evans, une montagne du Colorado, culminant à 4347 mètres ;

 Évans, une commune française du Jura ;

 Evans, un cours d’eau de l’Île du Sud.

Titre 

 Pourquoi pas Evans ?, roman policier d'Agatha Christie (1934).

Autre 
 Bradbury and Evans, maison d'édition britannique

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais